Моисей Гуревич:
 Гуревич, Моисей Вульфович (1895—1974) — советский актёр, режиссёр и педагог.
 Гуревич, Моисей Давыдович (известен как Михаил Иванович Гурович; 1862—1915) — участник революционного движения, затем секретный агент и сотрудник департамента полиции.